Rainbow City (Alabama)
 Rainbow City (Arizona)

Panama 
 

Homonymie de localités aux États-Unis